Фёдор Миха́йлович Бурла́цкий (, Киев — 26 февраля 2014) — советский и российский политолог, журналист, публицист. Доктор философских наук, кандидат юридических наук, профессор.

Биография 
Родился в семье коммунистов, исключённых из ВКП(б) в ходе «чисток» 1920-х годов, имя «Фёдор» получил в честь Фридриха Энгельса. Окончил Ташкентский юридический институт (1945—1947) и аспирантуру Института права АН СССР под руководством С. Ф. Кечекьяна (1950—1951). Кандидат юридических наук (1951), тема диссертации: «Политические взгляды Н. А. Добролюбова».

В 1952—1964 годах — учёный секретарь редакционно-издательского совета по общественным наукам Президиума АН СССР, сотрудник международного отдела журнала «Коммунист», с 1960 года работал в Отделе ЦК КПСС по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран, в том числе руководителем группы консультантов. В феврале 1961 года был членом советской партийно-государственной делегации на IV съезде Албанской партии труда.
Вспоминал: «В начале 1960 года я был направлен уже в качестве консультанта отдела ЦК КПСС, которым руководил Ю. В. Андропов, для работы в коллективе, готовившем проект новой программы партии. Я провел там почти два года. Мы работали не только над проектом программы, но и над посвященным ему докладом Н. С. Хрущева. Я получил возможность включить в проект программы принципиально важный тезис о переходе oт диктатуры пролетариата к общенародному государству. Вместе с этим сюда были включены некоторые важные идеи о ротации (сменяемости) кадров, об ограниченных сроках пребывания на высших партийных и государственных постах, о гарантиях против возрождения единоличной власти и культа личности… В то же время нам вместе с представителем отдела агитации ЦК Г. Л. Смирновым поручили возглавить группу для подготовки предложений по проекту новой Конституции СССР».

Летом 1958 года участвовал в написании раздела о государстве для учебника марксизма-ленинизма, готовившегося под руководством О. В. Куусинена. Соавтор «Морального кодекса строителя коммунизма» (1961).

Докторская диссертация (на соискание учёной степени доктора философских наук) — «Государство и коммунизм» (АОН при ЦК КПСС, 1964).

В 1965—1967 годах работал политическим обозревателем в газете «Правда». В 1967 году вместе с Леном Карпинским опубликовал в «КП» статью, направленную против театральной цензуры (а по сути, против цензуры вообще, как пишет Д. Я. Травин), на чём «погорел». Сам он об этом вспоминал так:

…Я «погорел» на статье о театральной цензуре, которую мы написали вместе с Леном Карпинским для «Комсомольской правды». Это было совершенно не нужное выступление. Я хорошо работал в «Правде», выработал свой эзоповский стиль. Писал об Испании, о франкизме — все понимали, что это и о сталинизме, а поймать вроде как невозможно было. И вдруг сам себя дал подловить, причём по теме, которой профессионально не занимался. Решением бюро ЦК КПСС я был снят с работы и на десять лет отлучён от печати, на семь лет лишился поездок за рубеж.

Работал старшим научным сотрудником в ИМЭМО в секторе А. А. Галкина. В 1969—1971 годах заместитель директора Института социологических исследований АН СССР.

В 1971—1989 годах заведующий кафедрой марксистко-ленинской философии в Институте общественных наук при ЦК КПСС (в Международной ленинской школе).

С 1982 года политический обозреватель, затем с марта 1990 года по август 1991 года главный редактор «Литературной газеты». Народный депутат СССР (1989—1991).

Приглашённый профессор Колумбийского (1988), Гарвардского (1992), Оксфордского университетов (1993).

Принимал участие в подготовке Конституции РФ 1993 г.

Являлся председателем научного совета по политологии РАН.

В 2006 году однозначно высказывался за избрание В. В. Путина президентом РФ на третий срок на выборах-2008 (как он писал, «в связи с бедственным положением народа»): «Я просто не вижу реальной альтернативы президенту Путину». Я предложил бы вынести на всенародный референдум вопрос о возможности избрания в порядке исключения президента на третий срок в связи с бедственным положением народа". Объяснял это тем, что «мы вступили в период стабильности лишь одной ногой», а за третий срок Путина «дело будет прочно поставлено на рельсы, с которых уже не сойти». Отмечая, что «имеются и другие варианты, о которых приходится слышать» (о сохранении власти за Путиным), среди прочих Бурлацкий назвал и «выдвижение его (Путина) на пост премьер-министра при „ослабленном“ президенте».

Первый почётный профессор факультета политологии МГУ (2011), действительный член РАЕН.

Отождествляя революцию с бунтом, отмечал: «…я же реформатор, а не революционер», «…апеллировать к народу, возбуждать массовые протесты — я всегда считал это опасным для страны, где ещё не сложились демократические традиции».

Похоронен 1 марта на Троекуровском кладбище.

Основные работы

Монографии 
 
 
  (Варшава, 1978)
 
 
 
  — М.: Советская Россия, 1984. — (По ту сторону)
 
  :[встреча М. С. Горбачева и Р. Рейгана 19-21 нояб. 1985 г.]
 Народ и власть : научно-популярный очерк политической системы социализма / Ф. М. Бурлацкий, В. О. Мушинский. — Москва : Политиздат, 1986. — 254, [2] с. — (Реальный социализм : теория и практика).
  2-е изд., доп. — Москва : Политиздат, 1988. — 429, [2] с. — ISBN 5-250-00076-2; 2-е изд., доп. — М. : Политиздат, 1989. — 429, [2] с. — ISBN 5-250-00993-X
 Когда убивает государство… Смертная казнь против прав человека = When the state kills : [текст] / вступ. ст. В. М. Бурлацкого; предисл. и ред. С. Г. Келиной; [ред. Н. Ш. Блинков; пер. с англ. О. В. Воробьева, О. Д. Климовской, Г. А. Командина]. — Москва : Прогресс, 1989. — 421, [1] c. : ил., фот. — ISBN 5-01-002441-1 (в пер.)
 Уроки горькие, но необходимые / В. Бурлацкий, О. Лацис [и др.]; сост.: В. С. Молдаван, А. Г. Гридчин. — Москва : Мысль, 1988. — 347, [2] с. — (Публицистика сегодня). — ISBN 5-244-00379-8
 Введение в марксистское обществознание. / Ф. М. Бурлацкий [и др.]; [под общ. ред. Ю. А. Красина]. — Москва : Политиздат, 1989. — 303 c. — ISBN 5-250-00319-2
 Никита Хрущев и его советники — красные, черные, белые [Текст] / Ф. М. Бурлацкий; оформ. Е. С. Пермякова. — Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. — 447 с. ; 16 л. : ил. ; 445, [2] с. : ил. — (Вожди и советники). — ISBN 5-04-009686-0
 
  Khrushchev and the First Russian Spring Hardcover — 22 Aug. 1991 by Fyodor M. Burlatsky (Author), D. Skillen (Translator), Publisher : Weidenfeld & Nicolson; First Edition (22 Aug. 1991), 256 p., ISBN 0297810650, ISBN 9780297810650; 2nd extended ed., Publisher : Charles Scribner’s Sons (30 April 1992), 286 p., ISBN 0684194198, ISBN 978-0684194196
 赤い帝国崩壊への道 (Japanese) by フョードル ブルラツキー (著), Fyodor Burlatsky (原著), 大熊 秀治 (翻訳) (Дорога к краху Красной империи). Publisher : 東京新聞出版局 (May 1, 1992), 170 p., Токио, 1992. ISBN 4808304317, ISBN 978-4808304317
 Никита Хрущев / Ф. М. Бурлацкий. — Москва : Рипол классик, 2003. — 349, [1] с., [8] л. ил. — (Законы власти). — ISBN 5-7905-1884-2
 
 Глоток свободы [Текст] : в 2 кн. [Персоналии: Андропов Юрий Владимирович, Тито И. Б., Кеннеди Джон Фицджералд, Брежнев Леонид Ильич, Франко Ф., Хрущев Никита Сергеевич, Дэн Сяопин, Мао Цзэдун] / Ф. М. Бурлацкий. — М. : Культура, 1997. Кн.1. — 1997. — 559 с. : ил. — ISBN 5-8334-0064-3
 Глоток свободы [Текст] : в 2 книгах. Кн. 2 [Персоналии: Ельцин Борис Николаевич, Макиавелли Никколо, Горбачев Михаил Сергеевич] / Ф. Бурлацкий. — Москва : РИК «Культура», 1997. — 480—464 с. : ил. — ISBN 5-8334-0065-1
  (М.: Рипол-классик, 2003, 352 с. — ISBN 5-7905-1726-9)
 
 
 
 Юрий Андропов и аристократы духа / Бурлацкий Ф. М. Москва: Собрание, 2009. 287 с., ISBN 978-5-9606-0079-8
 
 Михаил Горбачев — Борис Ельцин : схватка / Федор Бурлацкий. — Москва : Собрание, 2008. — 294, [1] с., [1] л. портр., [8] л. ил. — (Лидеры и советники). — ISBN 978-5-9606-0069-9
 Реформы и реформаторы [Текст] : надежды и иллюзии / Федор Бурлацкий. — Москва : Собрание, 2008. — 318, [1] с., [8] л. ил. — (Лидеры и советники). — В прил.: О порядке выезда из СССР и въезда в СССР граждан СССР : Закон СССР от 20 мая 1991 г. № 2177-1. — ISBN 978-5-9606-0070-5

Статьи

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Литература

Ссылки 

Кандидаты юридических наук
Выпускники вузов Ташкента
Журналисты по алфавиту
Философы СССР
Политологи СССР
Журналисты СССР
Журналисты России
Политологи России
Сотрудники ИМЭМО
Журналисты газеты «Правда»
Главные редакторы «Литературной газеты»
Народные депутаты СССР
Сотрудники Института социологии РАН
Сотрудники аппарата ЦК КПСС
Преподаватели Института общественных наук при ЦК КПСС
Члены РАЕН
Авторы энциклопедий и словарей